Die Japan Open 2016 im Badminton fanden vom 20. bis zum 25. September 2016 in Shibuya im Tokyo Metropolitan Gymnasium statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei (Champion)
  Viktor Axelsen (Viertelfinale)
  Jan Ø. Jørgensen (Finale)
  Tian Houwei (1. Runde)
  Chou Tien-chen (2. Runde)
  Son Wan-ho (Halbfinale)
  Tommy Sugiarto (1. Runde)
  Srikanth Kidambi (Viertelfinale)

Qualifikation

Qualifikant 1

Qualifikant 2

Qualifikant 3

Qualifikant 4

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Carolina Marín (zurückgezogen)
  Nozomi Okuhara (Viertelfinale)
  Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
  Tai Tzu-ying (1. Runde)
  P. V. Sindhu (zurückgezogen)
  Akane Yamaguchi (Halbfinale)
  Sun Yu (Finale)
  He Bingjiao (Champion)

Qualifikation

Qualifikant 1

Qualifikant 2

Qualifikant 3

Qualifikant 4

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Chai Biao / Hong Wei (1. Runde)
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Halbfinale)
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (Viertelfinale)
  Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa (2. Runde)
  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (2. Runde)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (2. Runde)
  Kim Gi-jung / Ko Sung-hyun (Finale)
  Li Junhui / Liu Yuchen (Champion)

Qualifikation

Qualifikant 1

Qualifikant 2

Qualifikant 3

Qualifikant 4

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Finale)
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Champion)
  Luo Ying / Luo Yu (Halbfinale)
  Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (1. Runde)
  Eefje Muskens / Selena Piek (2. Runde)
  Shizuka Matsuo / Mami Naito (Viertelfinale)
  Huang Yaqiong / Tang Jinhua (zurückgezogen)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Finale)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (zurückgezogen)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Viertelfinale)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (1. Runde)
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Halbfinale)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (Halbfinale)
  Zheng Siwei / Chen Qingchen (Champion)
  Liu Yuchen / Tang Jinhua (zurückgezogen)

Qualifikation

Qualifikant 1

Qualifikant 2

Qualifikant 3

Qualifikant 4

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 yonexopenjp.com
 BWF World Superseries

2016
Badminton 2016